

Sigle 
 Federação Paulista de Futebol – Federazione calcistica paulista
 Federação Pernambucana de Futebol – Federazione calcistica pernambucana
 Federación Puertorriqueña de Fútbol – Federazione calcistica di Porto Rico
 Federação Portuguesa de Futebol – Federazione calcistica del Portogallo
 Federación Peruana de Fútbol – Federazione calcistica del Perù
 Fédération protestante de France – Federazione protestante di Francia

Codici 
 FPF – codice UCI della Formaggi Pinzolo Fiavé